Möckern ist der Name folgender Orte:

 Möckern, Stadt im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Möckern (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Möckern (Leipzig), Stadtteil von Leipzig in Sachsen
 Möckern (Rheinsberg), Ortsteil der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Möckern (Osterburg), ehemalige Gemeinde und heutiger Wohnplatz von Erxleben, Ortsteil der Hansestadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Möckern ist weiterhin Teil des Namens der Verwaltungsgemeinschaft Möckern-Loburg-Fläming

Siehe auch:
 Mockern, Ortsteil von Nobitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Mückern, Ortsteil von Großenstein im Landkreis Greiz, Thüringen
 Gefecht bei Möckern, in den Befreiungskriegen am 5. April 1813 
 Möckerchen